Клеси може да се односи на:

 Клеси (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Клеси (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара